El término Que Pasa puede referirse a:

 Qué Pasa, medio de comunicación chileno;
 ¿Qué pasa?, semanario español (1941-1981).